Іван Іванович — ім'я низки руських князів.

 Іван Іванович Красний (1326—1359) — князь московський і великий князь владимирський (1353—1359)
Іван II Іванович Коротопол (?—1343) — князь рязанський у 1327—1342 роках.
Іван Іванович Малий (1354—1364) — молодший син московського князя Івана ІІ Красного, князь звенигородський (1359—1364)
Іван Іванович — син великого князя тверського Івана Михайловича, воєвода.
Іван Іванович Довгий — князь ростовсько-борисоглібський
Іван Іванович Ряполовський — князь на службі у московських князів, воєвода.
 Іван Іванович Молодий (15 лютого 1458 — 7 березня 1490) — син і спадкоємець великого князя Московського Івана III Васильовича, тримав тверське князівство при житті батька.
Іван Іванович Темка-Ростовський (?—1514) — московський воєвода, загинув в битві під Оршею, родоначальник родо Тємкіних-Ростовських.
 Іван VII Іванович (1496 — 1533/1534)— останній великий князь рязанський у 1500—1521 роках.
 Іван Іванович (3 березня 1554 — 19 листопада 1581) — другий син Івана IV Грозного, царевич та 3-й московський цар (1563 — 1575, фактично — до 1572).

Інше
 Іван Іванович — сатирична повість М. Хвильового, написана у 1929 році